Forest County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Forest County (Pennsylvania)
 Forest County (Wisconsin)